La Rose blanche est le titre de plusieurs œuvres :
 La Rose blanche (The White Rose), film muet américain réalisé par D. W. Griffith (1923)
 La Rose blanche (The Men in Her Life), film américain réalisé par Gregory Ratoff (1941)
 La Rose blanche (Die weisse Rose), film allemand réalisé par Michael Verhoeven (1982)